Les élections cantonales dans le canton de Dunkerque-Est se déroulent les  et .

Canton 
Le canton de Dunkerque-Est est composé en 1937 des communes suivantes : Bray-Dunes, Coudekerque, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Leffrinckoucke, Malo-les-Bains, Rosendaël, Téteghem, Uxem, Zuydcoote.

Contexte 
Match retour pour le Sénateur et Président du Conseil général du Nord Albert Mahieu qui deux ans auparavant avait perdu sa mairie de Rosendaël face à Paul Machy (SFIO) se représente une nouvelle fois, toujours face au candidat de la SFIO, de Marcel Dutas (PCF), Charles Dufour (PDP), E. Bommel (Rad-Soc) et Gabriel Gamblin (PSF). 

Au soir du 1er tour, Albert Mahieu fait savoir qu'il ne présentera pas au second tour et qu'il désigne monsieur Louis Trystram (arrière-petit fils de Jean-Baptiste Trystram) conseiller municipal de Rosendaël pour le remplacer.

Résultats 
 Conseiller général sortant : Albert Mahieu (Gauche démocratique)

Notes et références 

Histoire de Dunkerque
Bray-Dunes
Malo-les-Bains
Rosendaël
1937-10
1937-10
1937-10
Élections cantonales dans le Canton de Dunkerque-Est